Ла́йон () — округ в штате Кентукки, США. Официально образован в 1854 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 8 314 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 664,128 км2, из которых 558,664 км2 суша и 105,439 км2 или 15,880 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 8 080 жителей в составе 2 898 домашних хозяйств и 2 043 семей. Плотность населения составляет 15,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 4 189 жилых строений, при плотности застройки около 7,30-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 91,86 %, афроамериканцы — 6,72 %, коренные американцы (индейцы) — 0,30 %, азиаты — 0,17 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 0,40 %, представители двух или более рас — 0,54 %. Испаноязычные составляли 0,73 % населения независимо от расы.

В составе 25,10 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 59,80 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 8,10 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 29,50 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 26,80 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 12,20 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,26 человека, и средний размер семьи 2,70 человека.

Возрастной состав округа: 15,80 % моложе 18 лет, 7,50 % от 18 до 24, 32,90 % от 25 до 44, 27,00 % от 45 до 64 и 27,00 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 42 лет. На каждые 100 женщин приходится 133,50 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 138,10 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 31 694 USD, на семью — 39 940 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 36 034 USD против 21 806 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 16 016 USD. Около 10,20 % семей и 12,70 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 17,30 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 13,30 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Лайон, штат Кентукки
  Национальная ассоциация округов США
  Lyon County School's student index
  Land Between the Lakes Homepage

Округа Кентукки